Всесла́в — слов'янське двоосновне чоловіче ім'я, що означає ''всеславний'', ''знаменитий''. Має жіночу форму Всеслава, від якої пішли прізвища Всеславін та Всеславінський.

Особи 
 Всеслав Ізяславич — полоцький княжич.
 Всеслав Брячиславич — великий князь київський (1068—1069) і полоцький (1044—1067, 1070, 1071—1101).

Чоловічі імена
Українські імена
Білоруські імена